Floresianus är ett släkte av skalbaggar. Floresianus ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Vivlar
Floresianus